Johannes Bredl (ur. 26 marca 1982 w Zwiesel) – niemiecki biegacz narciarski, dwukrotny medalista mistrzostw świata juniorów.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Johannes Bredl pojawił się w styczniu 2000 roku podczas mistrzostw świata juniorów w Štrbskim Plesie, gdzie zajął szesnaste miejsce w sprincie techniką dowolną. Rok później, podczas mistrzostw świata juniorów w Szklarskiej Porębie zdobył złoty medal w tej samej technice, a w biegu na 10 km stylem klasycznym zajął 48. miejsce. Złoty medal w sprincie zdobył także na mistrzostwach świata juniorów w Schonach.

W Pucharze Świata zadebiutował 27 grudnia 2001 roku w Garmisch-Partenkirchen, gdzie zajął 35. miejsce w sprincie stylem dowolnym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył ponad trzy miesiące później, 5 marca 2002 roku w Sztokholmie, gdzie zajął 28. miejsce w sprincie klasykiem. W sezonie 2001/2002 już nie punktował punktował i w klasyfikacji generalnej zajął 135. miejsce. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 2003/2004, który ukończył na 76. miejscu. Jego najlepszym wynikiem w zawodach pucharowych było dziewiąte miejsce w sprincie stylem dowolnym 18 stycznia 2004 roku w Novym Měscie. Nigdy nie startował na mistrzostwach świata ani igrzyskach olimpijskich. W 2008 roku zakończył karierę.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2002/2003: 68.
 sezon 2004/2005: 132.
 sezon 2005/2006: 158.

Miejsca w poszczególnych zawodach

Miejsca na podium 
Bredl nigdy nie stał na podium zawodów Pucharu Świata.

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Niemieccy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1982